Op de Open Franse Tenniskampioenschappen 2006 speelden de mannen  in het dubbelspel van 31 mei tot en met 10 juni. De titelverdedigers en als tweede geplaatste Zweed Jonas Björkman en Wit-Rus Maks Mirni wonnen het toernooi door in de finale de als eerste geplaatste Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan te verslaan met 6-7(5), 6-4, 7-5.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website Roland Garros
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Roland Garros
ITF-toernooi in 2006